Темпельгоф ( — Божья усадьба)— название населённых пунктов в России:

 Темпельгоф — прежнее название села Ольгино Степновского района Ставропольского края.
 Темпельгоф — прежнее название села Прикумское Минераловодского района Ставропольского края.